Seraphina bzw. Serafina steht für:
 Seraphina (Vorname), weiblicher Vorname
 (838) Seraphina, Asteroid des Hauptgürtels
 Serafina (Preis), Nachwuchspreis für deutschsprachige Illustratoren

Siehe auch:
 Serafima, weiblicher Vorname